Змагання зі сноубордингу в дисципліні хафпайп серед чоловіків на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 1 та 3 березня. Участь взяли 22 спортсмени з 11 країни.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки